Kanifushi est un nom propre qui peut désigner :
 , une île de la subdivision de Baa aux Maldives ;
 Kanifushi, une île de la subdivision de Lhaviyani aux Maldives.